Srakane steht für zwei Inseln in der kroatischen Adria:
die größere Insel Vele Srakane 
die kleinere Insel Male Srakane